Wisconsin může být:
 Wisconsin – stát na severu Spojených států amerických
 Wisconsin (řeka) – řeka na severu USA
 USS Wisconsin – různé lodě amerického námořnictva
 Wisconsin (album) – album americké punkové skupiny The Crucifucks
Wisconsin (geologie) – čtvrtá (poslední) doba ledová severoamerického zalednění